Eldarion van het Huis Telcontar, is een personage in J.R.R. Tolkiens fictieve wereld Midden-aarde. Hij is de enige zoon van koning Aragorn II Elessar en volgt hem op als koning van het Herenigde Koninkrijk van Arnor en Gondor.

Eldarions geschiedenis 
Eldarion wordt geboren als zoon van koning Aragorn Elessar en Arwen. Zijn ouders krijgen nog meerdere kinderen: allemaal dochters wier namen niet bekend zijn. Hij is dus erfgenaam van de troon van het Herenigde Koninkrijk.

In het honderdtwintigste jaar van de Vierde Era beseft koning Elessar dat zijn leven op zijn eind loopt en zijn zoon klaar is om het koningschap op zich te nemen. Eldarion begeleidt zijn vader naar zijn laatste rustplaats en ontvangt daar de Gevleugelde Kroon van Gondor en de Scepter van Annúminas. Na afscheid te hebben genomen van zijn zoon sterft Aragorn, koning Elessar, eerste koning van het Herenigde Koninkrijk. Arwen, Eldarions moeder, vertrekt naar Lothlórien en sterft daar een jaar later.

Zo wordt Eldarion de tweede koning van het Herenigde Rijk, en zijn roem wordt groot, naar men zegt. Hij regeert tot het jaar 220 van de Vierde Era.

Betekenis van de naam 
Eldarion betekent 'Zoon van de Eldar', hetgeen verwijst naar zijn afkomst van moederskant, want zij is een Elf. De uitgang -ion is een mannelijke uitgang die 'zoon van' betekent.

Afstamming van de koningen van het Herenigd Koninkrijk 

Halfelf in werk van Tolkien